Pat O’Brien – amerykański aktor
 Pat O’Brien – amerykański gitarzysta